Rohrbrunn bezeichnet

 Rohrbrunn (Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn), Katastralgemeinde und Ortschaft von Deutsch Kaltenbrunn, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Rohrbrunn (Weibersbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weibersbrunn, im Spessart, Landkreis Aschaffenburg, Bayern